

Carriera
Esordisce in Bundesliga con l'Eintracht Francoforte nella stagione 2010-2011.

Altri progetti

Collegamenti esterni